Jaani Dushman ist der Titel folgender Bollywoodfilme:

 Jaani Dushman (1979) von Rajkumar Kohli
 Jaani Dushman: Ek Anokhi Kahani (2002) von Rajkumar Kohli